Dominique Ducharme (officier) (1765-1853)
 Dominique Ducharme (musicien) (1840-1899)
 Dominique Ducharme (hockey sur glace) (1973-)
 Dominique Ducharme (acteur) (?)